Бе́рглунд () — фамилия шведского происхождения.

Известные носители:
 Берглунд, Анна София (род. 1986) — американская актриса и фотомодель.
 Берглунд, Дан (род. 1954) — финно-шведский бард, общественный деятель левого толка.
  (род. 1963) — шведский джазовый музыкант-контрабасист, участник джаз-трио Эсбьёрн Свенссон Трио.
 Берглунд, Калле (род. 1996) — шведский легкоатлет, специализирующийся в беге на средние дистанции.
 Берглунд, Пааво (1929—2012) — финский дирижёр.
 Берглунд, Патрик (род. 1988) — шведский хоккеист, нападающий.
 Берглунд, Пернилла (род. 1982) — шведская поэтесса.
 Берглунд, Ханс (1918—2006) — шведский гребец-байдарочник.
 Берглунд, Эмма (род. 1988) — шведская футболистка.
 Берглунд, Якуб (род. 1991) — шведский хоккеист, нападающий.